Kongolesen steht für:

 Staatsbürger der Republik Kongo
 Staatsbürger der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Kongo